Marais
 Marais, francia családnév
La Marais
 Le Marais (Mocsár): a francia forradalomban a Hegypárt és a Gironde között ingadozó képviselőcsoport gúnyneve
 Le Marais: Párizs történelmi városrésze a Szajna jobb partján, a mai 3. és 4. kerület között.